O tartaranhão-apívoro ou bútio-vespeiro (Pernis apivorus) é uma ave pertencente à família Accipitridae.

Subespécies 
A espécie é monotípica (não são reconhecidas subespécies).

Referências

Ligações externas 
 Onde observar o bútio-vespeiro

Pernis
Tartaranhões
Aves de Portugal
Aves descritas em 1758